Het Engelse woord voor huiswerk

Films
 Homework (1982), een Amerikaanse comedy met Joan Collins
 Homework (1989), een Iraanse documentaire van Abbas Kiarostami
 Homework (1991), een Mexicaans drama van Jaime Humberto Hermosillo
 Homework (2011) or The Art of Getting By, an Amerikaanse romcom

Albums
 Homework (Daft Punk), 1997
 Homework (Sunny Murray, Bob Dickie, and Robert Andreano), 1997
 Homework (Atomic Rooster), 2008
 Homework (Darren Criss), 2017